Яйва:
 Яйва — река в Пермском крае, приток Камы;
 Яйва — посёлок городского типа в Пермском крае;
 Яйва — железнодорожная станция в Пермском крае.